AMS může být zkratka pro: 
 AMSBUS, původně AMS, automatizovaný místenkový systém pro autobusovou dopravu
 Alpha Magnetic Spectrometer AMS-02
 Americká matematická společnost, profesní sdružení matematiků ve Spojených státech amerických
 Amsterdam, viz např. Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) nebo AMS, IATA kód amsterdamského letiště Schiphol
 Advanced mathematics software, operační systém pro kalkulačky Texas Instruments
 Amatérská meteorologická společnost